

Рибалово — присілок, Кривошиїнський район, Томська область
 Рибалово — село, Томський район, Томська область